John Harrison (uitvinder) (1693 - 1776), Engels uitvinder.
 John Harrison (roeier) (1924-2012), Australisch roeier.
 John Harrison (musicus), musicus van The Watersons.
 John Harrison (regisseur), filmregisseur en componist.